Екатерина Галанова (род. 18 марта, Ленинград) — режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open.

Биография 
Екатерина Галанова Екатерина Галанова – режиссер-постановщик, продюсер в сфере исполнительских искусств, театральный менеджер. 

Основатель и руководитель крупнейшего в России международного фестиваля балета Dance Open. В прошлом балерина Мариинского театра, ученица легендарной Натальи Дудинской.

В менеджерском портфолио – более 250 проектов самых разных форматов и жанров в России и за рубежом: культурные программы в рамках дипломатических миссий, гала-концерты с участием оперных исполнителей и солистов мирового балета, инновационные мультимедийные шоу, театральные фестивали, open-air классического искусства и концерты с участием звезд шоу-бизнеса. 

Главный имиджевый проект в сфере хореографического искусства – фестиваль балета Dаnce Open. Зрителями спектаклей гастрольной программы – мировых и российских премьер – ежегодно становятся более 5 тысяч балетоманов. За 18 лет в гала-концертах фестиваля участвовали свыше 200 солистов из 25 стран мира. Программу мастер-классов посетили более 800 студентов балетных школ Европы, Америки и Японии. 

В 2010 году была учреждена премия DANCE OPEN AWARDS за выдающиеся достижения в балетном искусстве. Председатель жюри – Ханс ван Манен. В разные годы в состав жюри входили Наталья Макарова, Джон Ноймайер, Борис Эйфман, Сергей Филин, Манюэль Легри, Тед Брандсен, Дэвид Доусон, Дуайт Роден, Тьерри Маландэн, Владимир Малахов, Кшиштоф Пастор, Эдвард Клюг и другие персоны мирового балета.

События фестиваля освещает более 100 российских и зарубежных СМИ. Телеверсии Гала звезд Dance Open с участием лучших танцовщиков планеты показывают канал «Россия – Культура» и международный канал Mezzo. 

С 2013 года Екатерина Галанова – режиссер-постановщик open-air «Классика на Дворцовой» с участием оперных голосов мира. Грандиозное музыкальное шоу в честь Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга ежегодно собирает до полумиллиона зрителей. Режиссерская идея превращения каждого номера в отдельный спектакль стала одной из брендовых черт проекта. На целостное художественное восприятие работает всё: харизма исполнителя и музыкальный сюжет, световая партитура, только живой звук, 3-D видео-декорации, авторские костюмы, танцевальные постановки с участием звезд мирового балета, уникальная сценография, технологии и арт-эффекты. 

В разные годы в концерте принимали участие Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья и Александра Кужак, Ильдар Абдразаков, Соня Йончева, Даниэлль Де Низ, Ольга Перетятько, Мария Гулегина, Элина Гаранча, Марсело Альварес, Хибла Герзмава, Вероника Джиоева, Владимир Галузин и другие. По традиции проект сопровождает Симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Михаила Татарникова. 

В 2017 году проект «Классика на Дворцовой» получил профессиональную ежегодную премию «Bema!» индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций сразу в двух номинациях: как лучшее музыкальное событие и как лучшее городское публичное событие. Зрителями музыкального шоу в честь Дня основания Санкт-Петербурга становятся до полумиллиона человек.  

Театральный менеджмент – особое направление в творческой карьере Екатерины Галановой, где профессиональный интерес полностью совпадает с личным, с глубоким увлечением и изучением театра. Отец Екатерины – Анатолий Зиновьевич Юфит – доктор искусствоведения, заведующий кафедрой русского театра в ЛГИТМиК создал первую в стране кафедру театрального менеджмента, и этот факт в свое время во многом повлиял на ее решение – стать театральным продюсером по завершении карьеры в Мариинском театре. 

В творческом бэкграунде – работа с резонансными проектами великих режиссеров: продюсирование Зимнего театрального фестиваля (2013) Льва Додина  и постановки «Прошу слова! Год 1917» (2017) Вениамина Смехова, ставшей главным событием «революционной» афиши Петербурга в год 100-летия Октябрьской революции.

Екатерина Галанова успешно работает с инновационными мультимедийными технологиями. Первый 3-D mapping, созданный под ее руководством, собрал более пятисот тысяч зрителей на Дворцовой площади: это был мультимедийный спектакль «Эрмитаж. Бал истории», показанный на фасаде здания Главного штаба в честь празднования 250-летия Государственного Эрмитажа (декабрь 2014).                          

Идея создания масштабных 3D-спектаклей на фасадах исторических зданий Санкт-Петербурга с использованием визуального и звукового контента получила развитие в 2016 году сразу в двух мультимедийных шоу. Проект «Простор меж небом и Невой» посвященный истории Петербурга, был показан на фасаде Мариинского дворца в рамках осеннего Фестиваля света. Спектакль «Мистерия света», приуроченный к празднованию Дня Эрмитажа, зрители увидели на фасаде Зимнего дворца в декабре. 

В программе осеннего Фестиваля света-2017 на Дворцовой площади был показан мультимедийный исторический спектакль «1917», посвященный 100-летию Октябрьской революции. Симпатии зрителей заслужила и яркая продюсерская работа – первое творческое состязание 3-D mapping команд из разных стран – программа «Я этим городом храним», показанная на фасаде Зимнего дворца.

Проекты 
Екатерине Галановой и ее команде удалось обеспечить высококачественную организацию и проведение огромного количества мероприятий, разнообразных как по формату, жанру и контенту, так и по масштабу и географии проведения. Это и выездные гала-концерты, популяризирующие русскую школу балета, и масштабные open air классического искусства, и  3D-mapping шоу, и тематические концерты с участием звезд поп-музыки и шоу-бизнеса; это театральные фестивали на ведущих сценических площадках Санкт-Петербурга и Европы; выездные культурные программы в рамках дипломатических миссий; праздничные программы, приуроченные к торжественным и памятным датам в жизни города и страны, и многое другое.  

Проекты в 2020 году: 

День Эрмитажа online: 3D-mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, декабрь)  площадки показа: цифровой видеосервис Wink Ростелеком, Телеканал 78, социальные сети ВКонтакте, Fontanka.ru, KudaGo
Спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» (Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии, ноябрь)  площадки показа телеверсии спектакля: спутниковые и сетевые ресурсы Триколор ТВ
Концерт в честь Главного храма Вооруженных сил России (Московская область, г. Кубинка, август)  площадка показа: телеканал Россия-1
Онлайн-концерт в честь Дня Военно-Морского флота России (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, июль)  площадки показа: канал «Всё ТВ» цифрового видеосервиса Wink Ростелеком, Телеканал «Санкт-Петербург»
Online теле-концерт «Классика в честь Дворцовой» с участием звезд ведущих театров России (Санкт-Петербург, май)  площадки показа: канал «Всё ТВ» цифрового видеосервиса Wink Ростелеком, телеканал «Санкт-Петербург», социальные сети ОК, ВКонтакте, 
Online теле-концерт «Музыка Победы» с участием солистов звезд оперных театров СПб и Москвы в год празднования 75-летия Победы (Санкт-Петербург, май )  площадки показа: канал «Всё ТВ» цифрового видеосервиса Wink Ростелеком, телеканал «Санкт-Петербург», социальные сети ОК, ВКонтакте
Серия оnlinе-концертов «Музыкальная гостиная Газпромбанка» с участием солистов оперных театров России (Санкт-Петербург, июнь)  площадка показа: онлайн-кинотеатр ivi
Первый балетный online-марафон Dance Open (Санкт-Петербург, апрель)  площадки показа: сайт danceopen.com, социальные сети ВКонтакте, Instagram, YouTube, Fontanka.ru, Яндекс Эфир

Проекты разных лет:
 Гала звезд русского балета в Китае (Шанхай, ноябрь 2019)
Гастроли Пермского балета в Бахрейн (Манама, ноябрь, 2019)
Спектакль «Веселый Пушкин» (Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии, октябрь 2019)
Гала звезд русского балета в Германии (Дортмунд, сентябрь 2019)
Концертный марафон в честь Дня ВМФ России (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2019-2018)
Gala Night with the Star (оперный вечер с Ильдаром Абдразаковым, март 2018)
Спектакль «Прошу слова! Год 1917» к 100-летию революции (Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича, ноябрь 2017)
Гала-концерт звезд балета в Монако (сентябрь 2017)
Гала-концерт звезд балета в Бахрейне (май 2017)
3-D mapping шоу «1917» на фасаде Главного штаба (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, Фестиваль света, ноябрь 2017)
3-D mapping программа "Я этим городом храним" на фасаде Зимнего дворца (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, Фестиваль света, ноябрь 2017)
Мультимедийное шоу «Морским судам быть!» к 320-летию российского флота (Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии, октябрь 2016 г.)
3-D mapping шоу «Простор меж небом и Невой» на фасаде Мариинского дворца (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, Фестиваль света, ноябрь 2016)
3-D mapping шоу «Мистерия света» на фасаде Эрмитажа (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, декабрь 2016 г.)
3-D mapping шоу «Эрмитаж. Бал истории» на фасаде Главного штаба, к 250-летию Эрмитажа (Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, декабрь 2014)
Первый Зимний Международный Театральный Фестиваль, руководитель Лев Додин (2013)
Всеармейский фестиваль «Армия России» (Москва, торжественная церемония и концерт, с 2014 ежегодно)
Всероссийского фестиваля прессы «Медиа Ас» (Москва, торжественная церемония и концерт, с 2015 ежегодно)
Дни культуры и культурные программы Санкт-Петербурга  в России и за рубежом – выездные гала-концерты звезд оперы и балета, программы в рамках дипломатических миссий, торжественные приемы от имени Правительства Санкт-Петербурга  (за 18 лет более 20 стран)
Общественно-значимые события и культурные программы, приуроченные ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, Дню Военно-морского флота России, Дню защиты детей, Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга, Дню юриста и т.д.

Международный фестиваль балета Dance Open 
Крупнейшим имиджевым проектом Екатерины Галановой стал Международный фестиваль балета DANCE OPEN. Ежедневная британская газета The Independent внесла Фестиваль Dance Open в список наиболее значимых и влиятельных европейских балетных фестивалей. Основанный в 2001 году, Санкт-Петербургский международный фестиваль балета Dance Open вырос из идеи образовательного курса для студентов балетных школ, но с самого начала задумывался как большой, многослойный проект в области мирового хореографического искусства, достойный представлять Петербург и открытый всем стилям, направлениям и жанрам.   

Влиятельные российские СМИ, от Первого канала до газеты «КоммерсантЪ» и журнала «Forbes», признают его крупнейшим хореографическим форумом России. 

19 лет с неизменными аншлагами Dance Open представляет в Петербурге лучшее из мировой хореографии: топовых танцовщиков и балетмейстеров, самые востребованные труппы, мировые и российские премьеры. 

Dance Open привез в Санкт-Петербург Wiener Staatsballett, Dutch National Ballet, NDT1, Les Ballets de Monte-Carlo, Stuttgart Ballet,  Hamburg Ballet, The English National Ballet, The New York City Ballet, Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, Staatsoper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, San Francisco Ballet, American Ballet Theatre, Slovene National Theatre Maribor, Batsheva Dance Company и многие другие хореографические бренды мира. Неизменными участниками фестиваля и его друзьями являются лучшие российские труппы.

За историю фестиваля в его  гала-концертах участвовали более 300 первых солистов планеты из 30 стран мира. Программу мастер-классов посетили более 1000 студентов балетных школ Европы, Америки и Японии.

Dance Open ежегодно – это более 30 событий за 14 дней. Программа современного Фестиваля включает:

 эксклюзивные гала-концерты с участием лучших солистов планеты на пике карьеры (в программе концертов - только «коронные» номера и жемчужины мировой хореографии, как классической, так и современной;
 мировые и российские премьеры: гастрольные спектакли лучших балетных трупп мира, приезжающих в Россию впервые или крайне редко;
 мастер-классы ведущих российских и зарубежных педагогов и звезд балета для студентов разных стран;
 кульминационное событие образовательного курса для студентов балетных школ мира – Гала юных звезд (по традиции, проводится в Эрмитажном театре);
 off-программу, в рамках которой в дни фестиваля проходят фото- и художественные вернисажи, экспозиции редких костюмов, лекции ведущих балетных критиков России, мастер-классы звезд мирового балета для танцовщиков различного уровня подготовки

Фестиваль освещают более 150 российских и зарубежных СМИ: ежегодно выходит свыше 300 публикаций, посвященных Dance Open. Аудитория телеверсий гала-концерта – до 1,5 миллионов зрителей, охват в социальных сетях – свыше 5 миллионов пользователей. Посещаемость официального сайта фестиваля в период инфокампании достигает 150 000 человек.

Фестиваль в период пандемии 
В апреле 2020 года, когда пандемия поставила на стоп offline-события во всем мире, впервые фестиваль прошел в новом digital-формате – балетного online-марафона. В афишу вошли 22 события – более 20 часов уникального видеоконтента. В online-кинозале зрителям показали 7 спектаклей ведущих европейских трупп, балетные критики России прямо из дома прочитали «антивирусный» лекционный курс, петербургские СМИ - партнеры марафона стартовали с проектами в жанре балетного «сторителлинга»: в сети появились «справочник начинающего балетомана» и серия бесед о природе танца с людьми небалетных профессий. На сайте danceopen.com фестиваль представил первую online-энциклопедию «Энрико Чеккетти и балет XX века»: краткий курс истории мирового балета в сюжетах и лицах включает 89 персонажей, 40 авторских эссе и 127 редких фото. 

К балетному марафону присоединились более 4 миллионов пользователей социальных сетей из разных стран мира. Большинство материалов, находятся в открытом доступе на сайте danceopen.com.
В декабре 2020 XIX сезон фестиваля состоялся на площадках Балтийского Дома и БКЗ «Октябрьский». Самые обсуждаемые – премьерные в Петербурге – спектакли представили Урал Балет, Пермский балет и театр «Балет Москва». В Гала звёзд Dance Open выступили танцовщики из России, Испании, Польши, Нидерландов.

Ссылки 
«Артисты ни в чем не виноваты», Фонтанка.ру

«Пока мы живы, мы шевелимся», Известия

«Единственный плюс пандемии: нервы стали крепче», КоммерсантЪ

В Петербурге покажут единственный спектакль об артистах в годы блокады, Российская газета

«Мечтайте амбициознее: чаще всего сбываются как раз самые безумные мечты», КоммерсантЪ

Метафизика петербургского бренда, КоммерсантЪ

Как Екатерина Галанова превратила Dance Open в крупнейший балетный фестиваль города, Собака.ру

«Задача Dance Open — привезти самое лучшее», Известия

Главная роль. Екатерина Галанова, телеканал Россия Культура

Екатерина Галанова сделала крупнейший фестиваль балета в России, Собака.ру

На "Худсовете". Руководитель Фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова, телеканал Россия Культура

«Из ног в ноги». На этой неделе стартует фестиваль Dance Open, КоммерсантЪ

Екатерина Галанова: «Балет — самый понятный вид искусства», Известия 

Что покажет юбилейный Dance Open, Фонтанка.ру 

Екатерина Галанова в гостях «АиФ-Петербург», Аргументы и Факты

Галанова Екатерина Анатольевна, Аргументы и Факты 

Директор Dance Оpen: «У нас соревнуются звезды, а выигрывает зритель», РИА

Примечания 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Персоналии по алфавиту